Zero crossing detection – tecnica di sincronizzazione